

Codici 
 SAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sasstown Unificaton (Liberia)

Musica 
 Saz o chitarra saracena – strumento cordofono, membro della famiglia dei liuti a manico lungo

Sigle 
 Standards Association of Zimbabwe